Mitropacupen 1957 var den sjuttonde säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1957